Havenstraat (Amsterdam)
Havenstraat (Montfoort)
Havenstraat (Rotterdam)
Havenstraat (Woerden)